Со́уза (, в старой сохранившейся в Бразилии орфографии , ) — португальская фамилия топонимического происхождения. Связана с названием реки  на севере Португалии. Первый представитель рода Соуза и носитель фамилии родился в 1035 году. Часто употребляется с предлогом, указывающим на происхождение из определённой местности: de Sousa или в архаичной форме D’Souza. Соответствует испанской фамилии Соcа ( или ). Известные носители:

 Соуза, Алберто Луис де (род. 1975) — бразильский футболист, нападающий.
 Соуза, Алекс де (род. 1977) — бразильский футболист.
 
 Соуза, Антониу (род. 1957) — португальский футболист, полузащитник.
 Соуза, Артур ди (1909—1963) — португальский футболист, нападающий.
 Соуза, Афонсу Мартин де (ок. 1490/1500—1571) — португальский фидалгу и мореплаватель.
 Соуза, Борниту ди (род. 1953) — вице-президент Анголы с 2017 года.
 Соуза, Вандерсон да Силва (более известный как Ванди́ньо; род. 1986) — бразильский футболист, нападающий «Сан-Каэтано».
 Соуза, Виктор Иринеу де (род. 1989) — бразильский футболист, имеющий также итальянское гражданство.
 Соуза, Гильерме де (род. 1990) — бразильский футболист, полузащитник.
 Соуза, Давид (род. 2001) — бразильский футболист, защитник.
 Соуза, Джон (1920—2012) — американский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.
 Соуза, Джоэл (род. 1973) — американский кинорежиссёр.
 Соуза, Живанилду Виейра де (род. 1986) — бразильский футболист, нападающий.
 
 
 Соуза, Игор Винисиус де (род. 1997) — бразильский футболист, фланговый защитник.
 Соуза, Карлос Адриано Вьейра (род. 1977) — бразильский футболист.
 Соуза, Клаудемир ди (более известный как Клаудемир; род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Брюгге».
 Соуза, Лусиано де (род. 1972) — греко-бразильский футболист и футбольный тренер.
 Соуза, Одаир (род. 1982) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Шапекоэнсе».
 Соуза, Паулу (род. 1970) — португальский футболист и тренер.
 Соуза, Пит (род. 1954) — американский фотожурналист португальского происхождения.
 Соуза, Поль-Эмиль де (1930—1999) — президент Дагомеи (Бенин) в 1969—1970 годах.
 Соуза, Розеане Апаресида Оливейра де (род. 1985) — бразильская футболистка.
 Соуза, Роналду (род. 1979) — бразильский мастер джиу-джитсу и боец смешанного стиля.
 Соуза, Франсис Ньютон (1924—2002) — индийский художник.
 Соуза, Эвертон Энрике де (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий.
 Соуза, Эд (1921—1979) — американский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.
 Соуза, Элиу (род. 1969) — португальский футболист и тренер.

Составные фамилии 
 
 Ди Соуза, Максимиано Барбоза (более известен как Отец Макс; 1943—1976) — португальский католический священник и крайне левый политик.
 Гин де Соуза, Эрико Винисиус (известный как Гин; род. 1977) — бразильский футболист, нападающий.
 Пинту ди Соуза, Флавиу (род. 1980) — бразильский футболист, защитник.
 Пиньо де Соуза, Роберт де (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий.
 Ралф де Соуза Телес (род. 1984) — бразильский футболист, полузащитник.
 Рибейро де Соуза, Андре Фелипе (род. 1990) — бразильский футболист, нападающий клуба «Атлетико Минейро» и национальной сборной Бразилии.
 Ребелу де Соуза, Марселу — 20-й президент Португалии.
 Силва ди Соуза, Вагнер (Вагнер Лав; род. 1984) — бразильский футболист, нападающий клуба «Коринтианс».
 Силва и Соуза, Жулио Сезар да (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 
 Соуза Андраде, Диего де (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Спорт Ресифи».
 Соуза Гольштейн де Палмела, Педро де (1781—1850) — португальский дипломат и государственный деятель, премьер-министр Португалии.
 Соуза Диас, Жозеф де (род. 1989) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Соуза Кальдас, Антонио Перейра де (1762—1814) — бразильский поэт.
 
 Соуза Консейсан, Андерсон (род. 1994) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Бенфика».
 Соуза Лима, Жуан де (1898—1982) — бразильский пианист, дирижёр и композитор.
 Соуза Орестес, Ромуло (род. 1987) — бразильский и итальянский футболист, полузащитник клуба «Ювентус».
 Соуза Сантос, Жобсон (род. 1995) — бразильский футболист, полузащитник.
 Соуза Сантуш, Боавентура ди (род. 1940) — влиятельный португальский социолог, признанный специалист по социологии права.
 Соуза Силва, Алекс Бруно де (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник.
 Соуза Феррейра, Луис де (1908—2008) — перуанский футболист, нападающий.
 Белисарио Соареш де Соуза, Франсиско (1839—1889) — бразильский политический и государственный деятель.

См. также 
 Соуза (род)
 Соза
 Суза

 Дейвид де Соуза (род. 1979) — бразильский футболист, нападающий.
 Женилсон Анжело де Соуза (род. 1973) — бразильский футболист, защитник, чемпион мира 2002 года.
 Жорже Энрике де Соуза (род. 1982) — бразильский футболист, нападающий.
 Марсио Соуза да Сильва (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник.